Список малых базилик Индии представляет собой список католических храмов Республики Индия, удостоенных титула Малой базилики. Этот почётный титул присваивается Святым Престолом в ознаменование древности храма, его исторической важности и/или большой значимости как паломнического центра.

Индия является страной с наибольшим количеством Малых базилик в Азии. Из общего списка индийских католических храмов, обладавших к началу 2013 года титулом Малой базилики, 17 относятся к Римско-католической церкви, 3 относятся к Сиро-малабарской католической церкви и 1 — к Сиро-маланкарской католической церкви.

Источники 

 Basilicas. India, Bhutan (21)
 Basilicas in India

Б
И